I Campionati del mondo di duathlon del 2012 (XXIII edizione) si sono tenuti a Nancy, Francia in data 22 settembre 2012.

Tra gli uomini ha vinto lo spagnolo Emilio Martin, mentre tra le donne ha vinto l'australiana Felicity Sheedy-Ryan.

La gara junior ha visto trionfare il britannico Richard Horton e la connazionale Georgia Taylor-Brown.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato al francese Thomas André. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 la francese Alexandra Cassan Ferrier.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate 
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2012
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2012
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2012

Campionati mondiali di duathlon
Competizioni sportive a Nancy
Triathlon nel 2012